Port-Royal – klasztor we Francji
Miejscowości w USA:
 Port Royal – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Juniata
 Port Royal – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Beaufort
 Port Royal – historyczna osada w stanie Wirginia, w hrabstwie Caroline
Miejscowości w Kanadzie: 
 Port Royal – miejscowość w Nowej Szkocji, w hrabstwie Annapolis
 Port Royal – miejscowość w Nowej Szkocji, w hrabstwie Richmond
 Port Royal – dawna nazwa miasta Annapolis Royal, ośrodka administracyjnego Akadii i Nowej Szkocji
Miejscowości na Jamajce:
 Port Royal – dawna stolica wyspy